Die Football League One 2004/05 war die erste Spielzeit der englischen Football League One, gleichzeitig die 13. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League und 78. Drittligaspielzeit insgesamt. Drittligameister wurde Luton Town und daneben stiegen das zweitplatzierte Hull City sowie nach Play-off-Erfolgen gegen den FC Brentford und Hartlepool United das fünftplatzierte Sheffield Wednesday in die Football League Championship auf.

Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 2005/06 die drei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Gillingham, Nottingham Forest und Rotherham United die Plätze ein. Aus der Football League One mussten Torquay United, der AFC Wrexham, Peterborough United und Stockport County absteigen. Anstelle dieser vier Klubs nahmen in der folgenden Spielzeit 2005/06 der Viertligameister Yeovil Town, die dahinter rangierenden Scunthorpe United und Swansea City sowie der Play-off-Sieger Southend United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele zur Teilnahme an der Football League Championship

Torschützenliste

Weblinks 
 England 2004-05 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

2004/05
Fußballsaison 2004/05